El Torneig d'Hamburg 2022, oficialment conegut com a Hamburg European Open 2022, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP i en les sèries 250 de la WTA. Aquesta edició es va disputar entre els dies 16 i 24 de juliol de 2022 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

L'estatunidenca Bernarda Pera va guanyar el segon títol individual de la seva trajectòria en dues setmanes consecutives. L'italià Lorenzo Musetti va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022